«Play» () — песня, исполненная эстонским певцом Юрием Поотсманом, представлявший Эстонию на «Евровидении-2016» в Стокгольме. Песня была написана Фредом Кригером, Валло Кикасом и участником прошлого «Евровидения» Стигом Рястой.

Песня была выпущена в Эстонии и по всему миру 4 января 2016 года через лейбл Universal Music.

Евровидение 

5 ноября 2015 года Юри Поотсманн был объявлен одним из двадцати конкурсантов эстонского отбора «Eesti Laul» 2016. Певец выступал во втором полуфинала отбора, и прошёл в финал. В финале отбора, певец был удостоен самыми высокими баллами от жюри, что позволило ему пройти в суперфинал, где зрители отдали победу песне Поотсману. По результатам жеребьёвки на полуфиналы, которая прошла 25 января 2016 года в Стокгольмской ратуше (Швеция), Эстония попала во вторую половину первого полуфинала, который состоится 10 мая 2016 года. Наряду с Юри выступали бэк-вокалисты: Каире Вильгатс, Дагмар Оя и Сильвер Лаас.

Певец выступал в первом полуфинале под номером 13, по итогам которого, не прошёл в финал, заняв 18 (последнее) место, набрав 24 балла, что считается самым худшим результатом для Эстонии в истории конкурса.

Список композиций

Позиции в чартах

Недельные чарты

История релиза

Примечания

Ссылки 

Песни Юрия Поотсманна
Песни, написанные Стигом Рястой
Песни Эстонии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2016»